Wohlert ist der Familienname folgender Personen:
 August Heinrich Peter Wohlert (1824–1900), deutscher Kaufmann, Abgeordneter der Lübecker Bürgerschaft
 Björn Wohlert (* 1988), deutscher Politiker (CDU), MdA
 Heinrich Wohlert (1861–1924), deutscher Bibliothekar 
 Torsten Wohlert (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Vilhelm Wohlert (1920–2007), dänischer Architekt